Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1975 bestod av 12 lag, och  TPS från Åbo vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1975 i Finland
Fotbollssäsongen 1975
1975